Irlandzko-Polska Izba Handlowa (ang. Irish Polish Chamber of Commerce) – niezależna organizacja non-profit, która promuje i wspiera irlandzko-polski handel i inwestycje. Powołana została w 2005 pod nazwą Irlandzkiej Izby Handlowej (Irish Chamber of Commerce in Poland). W 2015 dokonano procesu jej rebrandingu, zmieniono też jej nazwę na obecną.

Siedziba 
Od początku, od 2005, rejestrowym a więc oficjalnym adresem izby jest: ul. Podwale 3, jednakże de facto organizacja mieściła się kolejno - przy ul. Wiśniowej 40 b, od 20211 przy ul. Mysiej 5.

Zobacz też 
Ambasada Irlandii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Irlandii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-irlandzkie